Maja je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Grada Glina, Sisačko-moslavačka županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 197 stanovnika te 70 obiteljskih kućanstava.

Poznate osobe 
Vilko Gabarić, hrvatski pjesnik i novelist

Izvori

Naselja u Sisačko-moslavačkoj županiji